Чемал:
 Чемал — село в Чемальском районе Республики Алтай.
 Чемал — река в Алтайских горах.